Bom Jesus é um distrito da cidade de São José de Piranhas, Paraíba, Brasil. 

Distritos da Paraíba